Richard Joseph Daley (1902-1976), een Amerikaans politicus, burgemeester van Chicago van 1955 tot 1976
 Richard Michael Daley (1942), een Amerikaans politicus, burgemeester van Chicago van 1989 tot 2011